Serie B i fotboll 1964/1965 innebar att Brescia, Napoli och SPAL gick till Serie A

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1964 i Italien
1965 i Italien
Fotbollssäsongen 1964/1965
1964/1965